A Rádio Laser FM é uma estação de rádio FM brasileira com sede em Campinas, que opera na frequência de 93.3 MHz, abrangendo cerca de 162 municípios num raio de 150 km, aproximadamente. A emissora é localizada na Rua Paulo Nogueira Filho nº 17, no bairro Jardim São Gabriel, em Campinas, junto com a Cidade FM. Seu slogan é: "A rádio da cidade".

A concessão da Rádio Laser é da cidade de Valinhos, mas a licença está autorizada para Campinas, onde se localiza a torre. A programação da rádio é voltada à música sertaneja.

Ligações externas 
 Página da Rádio Laser FM

Laser